U.S. Olympic Trials ist der Name folgender Sportveranstaltungen:
 U.S. Olympic Trials (Leichtathletik)
 U.S. Olympic Trials (Schwimmen)
 U.S. Olympic Trials (Wasserspringen)